Teoria neutralista da evolução — teoria de Motoo Kimura na qual a deriva genética é o maior fator atuante nas alterações das frequências alélicas nas populações
 Neutralismo — teoria para explicar a biodiversidade que assume que as diferenças entre membros de uma comunidade ecológica de categoria trófica semelhante são neutras, ou irrelevantes, para o seu sucesso
 Neutralidade de gênero — ideia que visa a linguagem, e outras instituições sociais, deveriam evitar distinguir normas de gênero de acordo com o sexo ou gênero delas, a fim de prevenir a discriminação resultante da impressão de que existem papéis sociais para os quais um gênero é mais adequado que outro, combatendo o sexismo e generismo

Desambiguação